LWH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lawn Hill (Australia)